Mertens se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Mertens
 Franz Karl Mertens
 Karl Heinrich Mertens